Bosznia-Hercegovina
Petrovići falu Istočno Novo Sarajevo községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Petrovići falu Olovo községben, a Zenica-Doboji kantonban
Petrovići falu Šekovići községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Petrovići falu Trebinje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Donji Petrovići falu Krupa na Uni községben, az Una-Szanai kantonban
Gornji Petrovići falu Bosanska Krupa községben, az Una-Szanai kantonban

 Horvátország
Petrovići falu Vrbovsko községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Montenegró
Petrovići falu Nikšić községben
Petrovići falu Podgorica községben